Johannes Pontisella ist der Name folgender Personen:

 Johannes Pontisella der Ältere (um 1510–1574), Schweizer reformierter Geistlicher und Pädagoge
 Johannes Pontisella der Jüngere (1552–1622), Schweizer reformierter Theologe und Schulreformer